Тыл — река в России, течёт по территории Койгородского района Республики Коми. Устье реки находится в 40 км по левому берегу реки Воктым. Длина реки составляет 21 км.

В нижнем течении пересекает одноимённое озеро.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000018808.

Примечания 

Бассейн Воктыма
Реки Койгородского района